Triumph der Orthodoxie steht für:

 Fest der Orthodoxie
 Triumph der Orthodoxie (Denkmal)